Carrao (rijeka), rijeka u Venezueli
 Carrão (distrikt u São Paulu), administrativni distrikt grada São Paula, u Brazilu 
 Vila Carrão, São Paulo, povijesni kvart u tom distriktu